Le nom Turin peut désigner :

Patronyme 

 Fifi Turin, résistante française, née le  à Marseille et fusillée à Fresnes le .
 Julie Turin, comédienne française, spécialisée dans le doublage.
 Pierre Turin, né en 1891 et mort en 1968, est un graveur et médailleur français.
 René Turin (1879-1916), aviateur français lors de la Première Guerre mondiale et membre de l'Action française.

Toponyme 

 Turin, ville du nord de l'Italie ;
 La province de Turin, la province de Turin (provincia di Torino en italien), est une province italienne, dépendant de la région du Piémont.
 Le duché de Turin fut un des duchés institués par les Lombards en Italie.
 L'université de Turin (en italien, Università degli studi di Torino, abrégée souvent en Unito) est une université italienne fondée en 1404.
 L'école polytechnique de Turin (en italien, Politecnico di Torino, ou Polito) est une école d'ingénieur italienne, située à Turin.
 L'Accademia delle Scienze di Torino (Turin) (Académie des sciences de Turin), fondée en 1757.
 Le Teatro Regio (Turin) (Théâtre royal) de Turin compte parmi les plus prestigieuses scènes d'opéra d'Italie.
 Le musée égyptologique de Turin (Museo delle antichità egizie di Torino) ou musée des antiquités égyptiennes de Turin.
 L'art nouveau à Turin correspond à une période architecturale, au début du .
 La galerie Sabauda (Turin) (Galleria Sabauda), de Turin, est hébergée dans les locaux du palais de l'Académie des Sciences (Palazzo dell'Accademia delle Scienze).
 L'aéroport Sandro-Pertini de Turin Caselle (Aeroporto internazionale Sandro Pertini di Torino Caselle) est situé au nord de Turin.
 Le métro de Turin est un réseau de métro qui dessert principalement Turin.
 L'archidiocèse de Turin (en latin : Archidioecesis Taurinensis) est l'un des 155 diocèses catholique en Italie.
 La bataille de Turin mit un terme au siège entrepris par les Français depuis le .
 Le canon royal de Turin, qui de par son importance est appelé couramment papyrus de Turin, est un papyrus écrit en hiératique.
 Le , nom de plusieurs traités signés dans la ville.
 Le festival du film de Turin créé en 1982.
 Le salon de l'automobile de Turin (Salone dell'automobile di Torino) est un salon automobile se tenant chaque année à Turin.
 Le stade olympique de Turin ou Stadio Olimpico di Torino est un stade omnisports de la ville de Turin.
 Le Torino Football Club, l'un des clubs de football turinois.
 Le derby de Turin, le Derby della Mole ou Derby di Torino (en français Derby de Turin) est une expression utilisée en Italie pour désigner l'un des derby opposant les deux grands clubs de football turinois : la Juventus et le Torino.
 L'ASD Pallavolo Turin, le club de volley-ball de Turin.
 Les Six Jours de Turin (en italien : 6 Giorni di Torino) sont une course cycliste de six jours disputée à Turin.
 Milan-Turin est la plus ancienne course cycliste sur route italienne créée en 1876.
 Turín, une commune du département d'Ahuachapán, au Salvador.
 Turin, un hameau du Comté de Lethbridge situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Turin, une ville américaine située en Géorgie ;
 Turin, une ville du comté de Monona, en Iowa, aux États-Unis ;
 Turin, une ville du comté de Lewis, dans l'État de New York, aux États-Unis ;
 Turin, un village du comté de Lewis, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Astronomie 
 Échelle de Turin, servant à catégoriser les risques d'impacts d'objets géocroiseurs ;

Groupe musical 
 Turin Brakes, groupe de musique britannique ;

Personnages de fiction 
 dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien :
 Túrin Turambar, héros du Premier Âge ;
 Túrin I, sixième Intendant souverain du Gondor ;
 Túrin II, vingt-troisième Intendant souverain du Gondor.